Schiedshof bezeichnet:
eine gerichtsähnliche Schiedsinstanz auf internationaler Ebene, siehe Ständiger Schiedshof
bis Mai 2007 die Bezeichnung des belgischen Verfassungsgerichts, siehe Verfassungsgerichtshof (Belgien)